Южный Солок () — округ в составе провинции Западная Суматра. Административный центр — город Паданг-Аро.

География 
Площадь округа — 3 346,2 км². На северо-западе граничит с округом Солок, на северо-востоке и востоке — с округом Дхармасрая, на западе — с округом Южный Песисир, на юге — с территорией провинции Джамби.

Население 
Согласно переписи 2010 года, на территории округа проживало 144 281 человек. В национальном составе преобладают представители народности минангкабау, а также яванцы.

Административное деление 
Территория округа Южный Солок административно подразделяется на 7 районов (kecamatan):
 Алам-Паух-Дуо
 Кото-Парик-Гаданг-Диатех
 Сангир
 Сангир-Балай-Джанго
 Сангир-Батангхари
 Сангир-Джуджуан
 Сунгай-Пагу

Примечания 

Округа провинции Западная Суматра